Рейс 75 может означать:* Рейс 75 Capital Airlines